Geszer – kibuc w Izraelu, w Dystrykcie Północnym
 Geszer – stanowisko archeologiczne położone przy kibucu Geszer w Izraelu
 Geszer – muzeum historyczne przy kibucu Geszer
 Geszer – izraelska partia polityczna założona w 1996 przez Dawida Lewiego
 Geszer – izraelska partia polityczna założona w 2019 przez Orli Lewi-Abekasis